Cerro Montoso bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro Montoso (Arizona)	
 Cerro Montoso (Cibola County, New Mexico)	
 Cerro Montoso (McKinley County, New Mexico)	
 Cerro Montoso (Mora County, New Mexico)	
 Cerro Montoso (Socorro County, New Mexico)	
 Cerro Montoso (Taos County, New Mexico)